Die folgenden Personen waren Bischöfe von Hereford in England:

Putta gilt als erster Bischof von Hereford. In einigen Quellen wird aber auch Magonset als erster Bischof angegeben. Seine Amtszeit soll von 670 bis 676 gewesen sein. Grundsätzlich sind die Zahlen bis circa 1050 nur vage Angaben, da die Quellenlage aus dieser Zeit nur sehr unklare Angaben macht.
Ab 1535 wandten sich die ersten Bischöfe der Reformation zu. 1559 gehörte der letzte Bischof der Römisch-katholischen Kirche an, danach der Church of England:

Weblinks 
 Liste der Bischöfe (englisch)
 Liste der katholischen Bischöfe in Catholic Encyclopedia (englisch)
 Liste von 1066 bis 1300 auf www.british-history.ac.uk (englisch)

Einzelnachweise 

Hereford
Hereford